Сан Дијего Буенависта има више значења:

 Сан Дијего Буенависта (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Дијего Буенависта (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Дијего Буенависта (Папалотла де Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Дијего Буенависта (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику